

Логоушка — присілок, Кетовський район, Курганська область
 Логоушка — присілок, Мішкинський район, Курганська область

Див. також 
 Логовушка